В таблице приведены размерности различных физических величин в Международной системе единиц (СИ).

В столбцах «Показатели степени» указаны показатели степени в выражении единицы измерения через соответствующие основные единицы СИ. Например, для фарада указано ( −2 | −1 | 4 | 2 |    |    ), значит

 1 фарад = м−2·кг−1·с4·A2.

См. также 
 Размерность физической величины

Физические величины
Метрология